Vitale ist ein italienischer männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Vitale ist die italienische Form des spät-lateinischen Namen Vitalis. Von dem Vornamen Vitale abgeleitet ist außerdem der italienische Familienname Vitali.

Namensträger

Vorname 

 Vitale Candiano († 979), 24. Doge von Venedig
 Vitale Falier († 1096), 32. Doge von Venedig
 Vitale Michiel I. († 1102), 33. Doge von Venedig
 Vitale Michiel II. († 1172), 38. Doge von Venedig

 Vitale Venzi, italienischer Skispringer, Nordischer Kombinierer und Skilangläufer (aktiv 1927–1933)

Familienname 
 Alberto Vitale (* 1933), US-amerikanischer Verlagsmanager
 Ami Vitale (* 1971), US-amerikanische Fotojournalistin und Dokumentarfilmerin
 Caterina Vitale (1566–1619), Apothekerin des Malteserorden auf Malta
 Dick Vitale (* 1939), US-amerikanischer Sportreporter
Filippo Vitale (* 1589/90–1650), italienischer Maler der neapolitanischen Schule
 Giordano Vitale (1633–1711), italienischer Mathematiker
 Giusy Vitale (* 1972), ehemalige Mafiapatin 
 Ida Vitale (* 1923), uruguayische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Ilenia Vitale (* 1995), italienische Leichtathletin

 John Vitale (1909–1982), US-amerikanischer Mafioso
 Liliana Vitale (* 1959), argentinische Komponistin, Sängerin und Pianistin
 Lito Vitale (* 1961), argentinischer Rockmusiker
 Luigi Vitale (* 1987), italienischer Fußballspieler
 Marco Vitale (* 1975), Schweizer Althistoriker
 Mario Vitale (1923–2003), italienischer Schauspieler
 Mattia Vitale (* 1997), italienischer Fußballspieler
 Maurizio Vitale (1922–2021), italienischer Italianist und Sprachhistoriker
 Milly Vitale (1932–2006), italienische Schauspielerin
 Ottavio Vitale (* 1959), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Richie Vitale (* 1954), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Salvatore Vitale (* 1947), US-amerikanischer Mafioso, später Pentito und Informant
 Salvatore Vitale (Kunstkritiker) (1887–1954), italienischer Bibliotheksbeamter und Kunstkritiker
 Simone Vitale (* 1986), italienischer Fußballspieler
 Vaapu Vitale (* 1970), samoanischer Rugby-Union-Spieler
 Vincenzo Vitale (1908–1984), italienischer Pianist

Siehe auch 
 San Vitale (Begriffsklärung)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Italienischer Personenname